Bética puede hacer referencia a:
 Bética, una provincia romana en Hispania.
 La Bética (1862), revista publicada en Sevilla.
 Bética (1913-1917), revista publicada en Sevilla.